ТКБ-059 (ранний вариант имел обозначение «прибор 3Б») — советский экспериментальный трёхствольный автомат компоновки «булл-пап», разработанный Германом Александровичем Коробовым в 1962 году под стандартный патрон калибра 7,62×39 мм.

При разработке ставка делалась на сверхбыструю очередь, при которой автомат не успевает отклониться от отдачи, что обеспечило бы высокую кучность стрельбы. Объединение в одном оружии нескольких стволов позволило реализовать залповый огонь. Темп стрельбы при этом возрос до 1400—1800 выстрелов в минуту. Для унификации автомата некоторые детали и узлы были заимствованы у АК.

На государственных испытаниях благодаря практически одновременному выстрелу трёх патронов в очереди автомат действительно показал крайне высокую кучность. Однако специфичность конструкции, сложность снаряжения строенных магазинов, а также невостребованность в замене АКМ определили отказ от принятия этого образца на вооружение.

См. также 
 АО-63

Ссылки 
 Автомат Коробова трехствольный залпового огня ТКБ-059 Русская сила
 описание ТКБ-059 guns.wikia.com
 Автоматы Военный паритет
 Герман Александрович Коробов журнал «Братишка», апрель 2003
 Эволюция оружия: Многоствольные автоматы. Журнал «Популярная механика» январь 2014.
 описание ТКБ-059 modernfirearms.net

Автоматы СССР
Булл-пап
Многоствольное оружие
Неосуществлённые проекты советских вооружений
Оружие под патрон 7,62 × 39 мм
Появились в 1962 году в СССР